Steigbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Steigbach, alter Name des Pflaumbach (Kocher) oder seines Oberlaufs, rechter Zufluss des Kochers in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Steigbach (Konstanzer Ach), rechter Zufluss der Konstanzer Ach in Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steigbach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs (zur Sitter) bei Steigbach, Gemeinde Bühler, ehemaliger Bezirk Mittelland, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Steigbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach bei Stockach, Gemeinde Kuchl, Bezirk Hallein, Salzburg
 Steigbach (Wissenbach), linker Zufluss des Wissenbachs nach Weisslingen, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Steigbach (Töss), linker Zufluss der Töss in Winterthur, Kanton Zürich.

Orte der Gemeinde Bühler, ehemaliger Bezirk Mittelland, Kanton Appenzell Ausserrhoden:
 Steigbach (Bühler)
 Unterer Steigbach

Siehe auch:
 Stegbach
 Steigbrunnenbach
 Steigerbach
 Steigersbach
 Steiggraben